Het wereldkampioenschap superbike van Misano 2021 was de derde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2021. De races werden verreden op 12 en 13 juni 2021 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport

Race 1

Race 2
Na 6 ronden werd de race, die oorspronkelijk over 18 ronden gepland stond. stilgelegd vanwege een ongeluk van María Herrera. De race werd later herstart over een lengte van 12 ronden.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2021
Misano